Джонс, Чарльз:
 Джонс, Чарльз Ирвинг (род. 1967) — американский экономист, профессор экономики Стэнфордского университета.
 Джонс, Чарльз Стэнсфелд (1886—1950) — оккультист, последователь Алистера Кроули.
 Парные
 Армстронг-Джонс, Чарльз (род. 1999) — сын Дэвида Армстронг-Джонса, 2-го графа Сноудона, член британской королевской семьи.